МЛБ в сезоне 1955 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Бруклин Доджерс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Мировая серия 
Мировая серия 1955: Бруклин Доджерс — Нью-Йорк Янкиз 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1955 год в бейсболе